BEB peut faire référence à :
  ;
 BEB-n (Belgische eenheid–nieuw, Entente Belge–nouvelle ou Belgische Einheit–neu), un petit parti droitier unitariste belge, voir l'article Robert Close, Belgicanisme ;
 Binary Exponential Backoff, un algorithme informatique ;
 Bourg-en-Bresse, une ville française de l'Ain.